Kombilösung ist die Bezeichnung für:

 Kombilösung (Karlsruhe), ein ÖPNV-Projekt in Karlsruhe
 Kombilösung (Lindau), eine Projektvariante in der Debatte um das Bahnhofsprojekt Lindau 21